Krank steht für:

 Krankheit, Zustand verminderter Gesundheit
 Tatort: Krank, österreichischer Fernsehfilm (2020)

Personen:
 Edgar Krank (* 1967), deutscher Volleyballspieler
 Hans-Jochen Krank (* 1948), deutscher Kabarettist

Siehe auch:
 Krank-Gletscher (Ross Dependency, Antarktika)
 Kranke (Begriffsklärung)
 Crank (Begriffsklärung)